Sciascia:
 Leonardo Sciascia
 (12380) Sciascia